Hosackia är ett släkte av ärtväxter. Hosackia ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Hosackia

es:Hosackia